Bresgott ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Bresgott (* 1999), deutscher Schauspieler und Singer-Songwriter
 Klaus-Martin Bresgott (* 1967), deutscher Kunsthistoriker und Dirigent